|-
| 5901 ||  || 25 noiembrie 1986 || Kleť || 
|-
| 5902 Talima ||  || 27 august 1987 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 5903 ||  || 6 ianuarie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 5904 Württemberg ||  || 10 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
|  ||  || 11 februarie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5906 ||  || 24 septembrie 1989 ||  || , 
|-
| 5907 ||  || 2 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 5908 Aichi || 1989 UF || 20 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 5909 Nagoya || 1989 UT || 23 octombrie 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| 5910 Zátopek ||  || 29 noiembrie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5911 ||  || 25 noiembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 5912 Oyatoshiyuki || 1989 YR || 20 decembrie 1989 ||  || , T. Urata
|-
| 5913 || 1990 BU || 21 ianuarie 1990 ||  || , 
|-
| 5914 Kathywhaler || 1990 WK || 20 noiembrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5915 Yoshihiro || 1991 EU || 9 martie 1991 ||  || T. Seki
|-
| 5916 van der Woude ||  || 8 mai 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5917 Chibasai || 1991 NG || 7 iulie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5918 ||  || 6 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5919 Patrickmartin ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5920 ||  || 30 septembrie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5921 || 1992 UL || 19 octombrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 5922 Shouichi || 1992 UV || 21 octombrie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 5923 Liedeke ||  || 26 noiembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 5924 Teruo ||  || 7 februarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 5925 ||  || 5 februarie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 5926 Schönfeld || 1929 PB || 4 august 1929 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 5927 || 1938 HA || 19 aprilie 1938 || Hamburg-Bergedorf || W. Dieckvoss
|-
| 5928 Pindarus ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5929 Manzano || 1974 XT || 14 decembrie 1974 ||  || 
|-
| 5930 Zhiganov ||  || 2 noiembrie 1975 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 5931 Zhvanetskij ||  || 1 aprilie 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5932 Prutkov ||  || 1 aprilie 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5933 Kemurdzhian || 1976 QN || 26 august 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5934 Mats || 1976 SJ || 20 septembrie 1976 ||  || , 
|-
| 5935 Ostankino ||  || 13 martie 1977 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5936 Khadzhinov ||  || 29 martie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5937 Lodén || 1979 XQ || 11 decembrie 1979 ||  || 
|-
| 5938 Keller ||  || 16 martie 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 5939 Toshimayeda ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5940 Feliksobolev ||  || 8 octombrie 1981 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5941 Valencia ||  || 20 octombrie 1982 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 5942 Denzilrobert ||  || 10 ianuarie 1983 || Palomar || B. E. Behymer, 
|-
| 5943 Lovi || 1984 EG || 1 martie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5944 Utesov ||  || 2 mai 1984 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 5945 Roachapproach ||  || 28 septembrie 1984 || Anderson Mesa || 
|-
| 5946 Hrozný ||  || 28 octombrie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5947 Bonnie || 1985 FD || 21 martie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5948 Longo || 1985 JL || 15 mai 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5949 ||  || 6 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5950 Leukippos ||  || 9 august 1986 ||  || E. W. Elst, 
|-
| 5951 Alicemonet ||  || 7 octombrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5952 Davemonet || 1987 EV || 4 martie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5953 Shelton || 1987 HS || 25 aprilie 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5954 Epikouros ||  || 19 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 5955 Khromchenko ||  || 2 septembrie 1987 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5956 d'Alembert ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 5957 Irina || 1988 JN || 11 mai 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5958 Barrande ||  || 29 ianuarie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5959 Shaklan ||  || 2 iulie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5960 Wakkanai || 1989 US || 21 octombrie 1989 || Kagoshima || , 
|-
| 5961 ||  || 30 decembrie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5962 Shikokutenkyo || 1990 HK || 18 aprilie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 5963 ||  || 24 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5964 ||  || 23 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5965 ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5966 Tomeko ||  || 15 noiembrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 5967 Edithlevy ||  || 9 februarie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 5968 Trauger || 1991 FC || 17 martie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5969 Ryuichiro || 1991 FT || 17 martie 1991 ||  || T. Seki
|-
| 5970 Ohdohrikouen ||  || 13 mai 1991 || JCPM Sapporo || 
|-
| 5971 Tickell ||  || 12 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5972 Harryatkinson ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5973 Takimoto || 1991 QC || 17 august 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 5974 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 5975 Otakemayumi || 1992 SG || 21 septembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 5976 Kalatajean ||  || 25 septembrie 1992 ||  || 
|-
| 5977 ||  || 1 octombrie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 5978 Kaminokuni || 1992 WT || 16 noiembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 5979 || 1992 XF || 15 decembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 5980 ||  || 26 martie 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 5981 Kresilas || 2140 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5982 Polykletus || 4862 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5983 Praxiteles || 2285 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5984 Lysippus || 4045 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5985 || 1942 RJ || 7 septembrie 1942 || Turku || L. Oterma
|-
| 5986 Xenophon || 1969 TA || 2 octombrie 1969 ||  || P. Wild
|-
| 5987 Liviogratton || 1975 LQ || 6 iunie 1975 ||  || 
|-
| 5988 Gorodnitskij ||  || 1 aprilie 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5989 Sorin ||  || 26 august 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5990 Panticapaeon || 1977 EO || 9 martie 1977 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5991 Ivavladis ||  || 25 aprilie 1979 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5992 Nittler || 1981 DZ || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5993 Tammydickinson ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5994 Yakubovich ||  || 29 septembrie 1981 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 5995 Saint-Aignan || 1982 DK || 20 februarie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5996 Julioangel || 1983 NR || 11 iulie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5997 Dirac || 1983 TH || 1 octombrie 1983 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5998 Sitenský ||  || 2 septembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5999 Plescia || 1987 HA || 23 aprilie 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 6000 United Nations || 1987 UN || 27 octombrie 1987 ||  || 
|-